Az 1948. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett versenyszámát január 31-én és február 1-én rendezték St. Moritzban. A versenyt a finn Heikki Hasu nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Részt vevő nemzetek 
A versenyeken 13 nemzet 39 sportolója vett részt.

Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Eredmények 
A 18 km-es sífutás eredménye alapján és a síugrás két ugrása alapján pontszámokat kaptak a versenyzők. Az összesített pontszámok határozták meg a végső sorrendet.

A távolságok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.

Sífutás 
A 18 km-es sífutást január 31-én rendezték.

Síugrás 
A normálsáncú síugrást február 1-én rendezték.

Ugrásonként csak a távolságadatok ismertek.

* - az ugrás során elesett

Összesítés

Források 

Eszakiösszetett
1948